Didier Chesneau est un guitariste, compositeur, ingénieur du son et réalisateur français.

Biographie 
Didier Chesneau est un compositeur (NTS/Wagram), guitariste (sessions, démonstrateur ESP Guitars/Elixir Strings/Two Notes). Ingénieur du son et réalisateur. Il est aussi le propriétaire du MII Recording Studio et travaille au service de nombreuses compagnies discographiques (Universal, Wagram, EMI, SPV).

Didier Chesneau commence la musique avec le saxophone (comme son père musicien), mais pour briser le côté académique du conservatoire, c’est vers la guitare qu’il se tourne rapidement. Tout d’abord autodidacte, c’est avec Nils Aziosmanoff (fidèle de Philippe Katerine) puis Charles Raynal (enseignant du Berklee College et accompagnateur d’Al Di Meola) qu’il travaille technique et harmonie. Il commence à travailler dans les studios parisiens grâce à Nils et, parallèlement à ses études d’ingénieur du son, il assure régulièrement des sessions et accompagnements. Il rencontre Sylvie Grare en studio et après une première maquette accompagnés par la section rythmique de Patrick Rondat, ils auditionnent des musiciens et forment en 1994 le groupe Headline.

Le groupe participe à de nombreux évenements: Midem, vainqueurs du Tremplin International du Salon de la Musique, Dany « Guitarist Magazine » Giorgetti leur permet de se produire au festival « Cannes Musique Passion » (d’où de mémorables souvenirs aux côtés de Stuart Hamm, Jonathan Mover, Michel Cusson…).

En 1997 sort Escape le premier album d’Headline. Le groupe est élu «  espoir international » par Hard Rock Magazine, Headline part en tournée FNAC acoustique et Olivier Garnier, alors label manager de CNR Music leur permet de jouer aux côtés de Vanden Plas, Dio, Superior. Parallèlement aux débuts d’Headline et à ses activités d’ingénieur du son, Didier Chesneau assure durant cinq ans la direction de « Backstage », deux écoles de musique en région Centre, grâce auxquelles il organise des classes de maître trimestrielles qui accueillent entre autres Patrick Rondat, Jean-Claude Rapin, Pascal Mulot, Sébastien Chouard 

En 1999, Olivier Garnier inaugure la première signature française de son nouveau label, NTS, en sortant Voices of Presence le deuxième album d’Headline. Tournées françaises, Printemps de Bourges, show cases, le groupe partage l’affiche d'artistes internationaux comme Dream Theater, Stratovarius, Vanden Plas, Rhapsody grâce aux compagnies de cascadeurs Skyros et Mythics Warriors (Merlin, Braveheart, Gladiator…), Headline tourne son premier clip vidéo dans la forteresse cathare de Quéribus sous la caméra de Stéphane Marty (X-Files). Ayant coproduit les albums d’Headline, Didier Chesneau se retrouve à produire et mixer pour le compte de nombreux artistes tout en continuant démos (Salon de la Musique, Musicmania) pour LAG et ROCKTRON.

Avec Duality,  du groupe (2003), Headline est élu « meilleur groupe français » et « vidéo clip métal de l’année » (réalisé par Stéphane Roland) grâce au public MCM/Hard Rock Mag. On retrouve Headline aux côtés d’Evergrey, After Forever, festival d’Hirson, Trophées « hard rock » retransmis sur MCM, show cases acoustiques. L’année 2003 se finira par la première partie européenne du groupe américain Symphony X qui d’Amsterdam à Grenade les conduira à travers toute l’Europe. La promo de Duality se termine début 2004 par la tête d’affiche du Tournai Prog Event Festival en Belgique.

Parallèlement, Didier Chesneau participe à de nombreux projets : « Ritchie Blackmore Tribute » (Lion Music), « Bass Attitudes » (XIII bis), « Métis » (comédie musicale), « Shooting Star » (Arcade). Fin 2004, il compose aux côtés de M. Aurore Gotta (Johnny Hallyday, Pierre Bachelet…) la bande originale de La Légende de la licorne, spectacle musical produit par « Mythic Warriors ». Il devient en 2007 "directeur musical et technique" de la troupe, d'autres spectacles son et lumière voient le jour : Le Tournoi de la Providence, Euphelie et les loups, L'Alliance de Brune ( été 2008 à Roquebrune).  

Après avoir terminé la production de divers albums (Milydian, Magic Kingdom, Invictus, Iron masqu, Asylum Pyre), le succésseur de "Duality" était attendu mais, ce sera avec un nouveau groupe, "Attraction Theory"  que l'on retrouve Didier Chesneau. Co fondé avec la chanteuse Constance Amelane, Attraction Theory sort un premier Ep fin 2017 avec Christophe Babin à la basse et John Macaluso à la Batterie, "Principia" qui se classera directement "Meilleure entrée Rock" dans plusieurs plateformes à travers l'Europe . Le groupe effectue des séries de concerts en Europe et aux États-Unis dont le Namm Show et le Whisky a Go Go de Los Angeles, le premier album "Failure Is Not An Option" est attendu pour 2022.

Discographie avec Headline

 1996 - Shooting Star (ex-Warning) - Un Hommage A Christophe Aubert (Wagram Music) Tribute album
 1997 - Basses Influences Vol II (XIII bis records) Compilation
 1997 - Escape (Night and Day)
 1998 - Escape thru the lands (Night and Day) Album acoustique
 2000 - Voices of presence (Wagram Music)
 2000 - Other Voices (Wagram Music) Maxi édition limitée
 2001 - Escape (Wagram Music) Réédition collector
 2003 - Duality (Wagram Music)
 2003 - Blackmore's Castle - A Tribute to Deep Purple and Rainbow (Lion Music), chanson Battle Rages On Tribute

Références

Liens externes 

 https://www.laboitenoiredumusicien.com/artistes/didier-chesneau-a1/
 https://www.elixirstrings.fr/elixir-strings-artistes
 http://ultrarock.free.fr/interviews/attraction_theory_17.htm
 http://www.tasunkaphotos.com/archives/2017/10/30/index.html

Guitariste français de rock
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Ingénieur du son français
Compositeur de rock